Gor Mahia F.C., vanligtvis kallad Gor Mahia  är en fotbollsklubb från Nairobi, Kenya som grundades 1968. Tillsammans med sin ärkerival AFC Leopards är det den mest populära och framgångsrika fotbollsklubben i Kenya, med 12 ligatitlar och nio cuptitlar. Laget är det enda keynianska fotbollslag som har vunnit en Afrikansk kontinental titel, när de vann Afrikanska cupvinnarcupen 1987.  

Klubben grundades den 17 februari 1968 efter en sammanslagning av lagen Luo Union och Lou Sports Club och vann den nationella ligen redan det året.

Placering tidigare säsonger

Källor

Externa länkar 
 Officiell hemsida
 Premier League
 Soccerway 
 SofaScore 
 Transfermarkt 
 Globalsportsarchive

Fotbollsklubbar i Kenya
Sportklubbar bildade 1968
Sport i Nairobi